Lucius Gellius Publicola är ett namn som burits av två romare:

*Lucius Gellius Publicola (konsul 72 f.Kr.), romersk politiker 
Lucius Gellius Publicola (konsul 36 f.Kr.), romersk politiker